Berwyn ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Berwyn (Illinois), im Cook County
 Berwyn (Maryland), im Prince George’s County
 Berwyn (Nebraska), im Custer County
 Berwyn (New York), im Onondaga County
 Berwyn (Ohio), im Tuscarawas County – nicht mehr existent
 Berwyn (Pennsylvania), im Chester County
 Berwyn (Virginia), Stadtteil von Suffolk, Virginia
 Berwyn Heights, im Prince George’s County, Maryland

in Kanada:
 Berwyn (Alberta)

im NRHP gelistete Objekte:
 Berwyn Health Center, in Berwyn, Illinois, ID-Nr. 02001352
 Berwyn Municipal Building, in Berwyn, Illinois, ID-Nr. 01000865
 Berwyn Suburban Station, in Berwyn, Illinois, ID-Nr. 82005019

Siehe auch:
 Berwyn Township